Samsung SCH-N195 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 eNOL E100
 LG C800W
 Hyundai Q120
 Kenned E98
 Sewon SG-2800E

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-N195 

N